Deux mines portent le nom de Victoria :
 Mine Victoria (États-Unis) ;
 Mine Victoria (Espagne).